К-53
 К-53 (1941—1954) — советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка времён Великой Отечественной войны серии XIV типа «Крейсерская»
 К-53 (1969—1993) — советская атомная подводная лодка проекта 671 «Ёрш»